Cinema Comèdia o Teatre de la Comèdia de Barcelona
 Teatre de la Comedia de Madrid
 Teatro La Comedia de San José (Costa Rica)